Parco della Rimembranza – siti destinati al culto e alla memoria dei caduti della prima guerra mondiale
 Parco della Rimembranza – parco pubblico della città di Ascoli Piceno
 Parco della Rimembranza – parco di Castagnole delle Lanze
 Parco della Rimembranza – giardino pubblico cittadino di Cesena
 Parco della Rimembranza – parco pubblico di Gorizia
 Parco della Rimembranza – giardino pubblico cittadino della collina di Torino, comunemente noto come Parco della Maddalena